Mohacs se poate referi la:

Mohács, oraș în sudul Ungariei
Bătălia de la Mohács (1526)
Bătălia de la Mohács (1687)